David Stewart kan syfta på bland andra:

* David Stewart, hertig av Rothesay, skotskt tronföljare
 David Stewart (Maryland), amerikansk politiker, senator från Maryland
 David A. Stewart, brittisk musiker och musikproducent mest känd för att vara en del av Eurythmics
 David W. Stewart, amerikansk politiker, senator från Iowa